Catedral de la Resurrección de Cristo puede referirse a:
 Catedral de la Resurrección de Cristo (Ivano-Frankivsk), edificio religioso histórico en la ciudad de Ivano-Frankivsk en el oeste de Ucrania
 Catedral de la Resurrección de Cristo (Podgorica), catedral de la ciudad de Podgorica, capital de Montenegro
 Catedral patriarcal de la Resurrección de Cristo, catedral de la Iglesia greco-católica ucraniana de Kiev (Kiev), capital de Ucrania